Drakon (fabeldier), een fabeldier, een ondersoort van de draak 
Draco (wetgever), een archont en oudst bekende wetgever van het oude Athene
Drakon (spel), een bordspel